Jörg Bode, labdarúgó
Jörg Bode, politikus